Der Begriff Satzkunde (syn. Satzlehre) bezeichnet:

 in der Grammatik die Lehre vom Aufbau korrekter Sätze, siehe Syntax
 in der Logik und Philosophie die Lehre von Aussagesätzen und deren Beziehung zueinander in Schlussregeln, siehe Aussagenlogik
 in der Musiktheorie die Lehre von den Regeln, denen ein musikalischer Satz zu gehorchen hat, siehe Tonsatz

Siehe auch:
 Satz